Gemsenberg bezeichnet

 einen Berg bei Bratislava, siehe Kamzík
 einen Berg in polnischen Hohen Tatra, siehe Kozi Wierch
 den Kleinen Gemsenberg in der polnischen Hohen Tatra, siehe Mały Kozi Wierch